Jalili est un nom propre iranien et arabe qui peut faire référence à :

Patronyme 

 , dynastie d’hommes politiques irakiennes de Mossoul ;
 Saïd Jalili (1965-), diplomate et homme politique iranien ;
 Abolfazl Jalili (1957-), réalisateur, scénariste, éditeur, producteur, costumier et monteur iranien.

Patronyme iranien
Patronyme arabe